Аустри́ческие (Австри́ческие) языки́ ( — юг) — гипотетическая макросемья языков, объединяющая австроазиатские и австронезийские языки; в расширенной версии в неё также включаются тай-кадайские языки  и языки мяо-яо. Поддерживается небольшим количеством лингвистов.

Гипотеза австронезийско-австроазиатского родства впервые была предложена в конце XIX века, первое подробное сопоставление слов австроазиатской и австронезийской семьи было сделано в работах австрийского учёного Вильгельма Шмидта (1906). К концу XX века большинство материала Шмитда было отвергнуто лингвистами за отсутствие регулярных фонетических соответствий. Точку зрения Шмидта поддержал американский учёный Пол Бенедикт (в работах 1942, 1966), который включил в эту макросемью (которая получила название австрической) таи-кадайские (прежде ошибочно причислявшимися к сино-тибетским). Предположение о родстве мяо-яо с австроазиатскими нашло отражение в работах французского учёного А. Одрикура (1961); в этой версии гипотеза именуется «макро-аустрической». Джон Бенгстон, кроме указанных выше четырёх семей, в составе аустрических языков рассматривает два изолята — айнский и нихали. Второе после Шмидта крупное сопоставление провёл Ла Вон Хейс, однако регулярные семантические и фонетические соответствия в его примерах также крайне немногочисленны.

Сторонники австрической гипотезы указывают на существование в этих языках ряда общих корней, общих префиксов и инфиксов. Однако регулярных фонетических соответствий между сравниваемыми семьями очень мало.

Классификация 
Аустрическая макросемья (П. К. Бенедикт, 1975):

В статье «Аустрическая макросемья: некоторые соображения» И. И. Пейрос предложил следующую классификацию аустрических языков:

 Австро-тайские
 Австронезийские
 Тай-кадайские
 Мяо-австроазиатские
 Мяо-яо
 Австроазиатские

В.А. Храновский считает, что шумерский язык отделился от протоаустрического языка ок. VII тыс. до н. э., а затем определенное время сосуществовал с носителями австронезийских языков .

Примечания

Литература 
 Schmidt W., Die Mon-Khmer-Völker, Braunschweig, 1906;
 Studies in comparative Austroasiatic linguistics, The Hague, 1966;
 Яхонтов С. Е. Глоттохронология и китайско-тибетская семья языков. М., 1964 (VII Международный конгресс антропологич. и этнографич. наук).
 Пейрос И. И. Австро-тайская гипотеза и контакты между сино-тибетскими и австронезийскими языками. // Древний Восток. Этнокультурные связи. М., Наука, 1988, стр. 319-332.

Ссылки 
 Bengtson J.D. The «Greater Austric» Hypothesis

Макросемьи